Yuanlin () – miasto w powiecie Zhanghua, wchodzącym w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja miasta Yuanlin w 2016 roku liczyła 124 932 mieszkańców – 62 829 kobiet i 62 103 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 38 982, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,2 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua
Miasta na Tajwanie